Открытый чемпионат Буш-дю-Рона 2008 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Марсель, и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 11 по 17 февраля.

Первым сеянным в одиночном разряде был Новак Джокович (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энди Маррей выигрывает свой 2й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 5й за карьеру.
 Марио Анчич выходит в свой 1й одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 10й за карьеру. Это его второй финал на этом турнире (до этого в 2006 году).

Парный разряд

Факты 
 Павел Визнер выигрывает свой 1й в году и 16й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Мартин Дамм выигрывает свой 1й в году и 37й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура. На этом турнире он побеждает в 3й раз (до этого в 2005 и 2006 годах).

См. также 
 Открытый чемпионат Буш-дю-Рона

 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Франция
Теннис
Февраль 2008 года
2008